Каталог Шарплесса () — список 313 регионов ионизированного водорода, планетарных туманностей и остатков сверхновых. Первое издание вышло в 1953 году и содержало 142 объекта. Второе издание вышло в 1959 году и было расширено до 312 объектов. Ещё один объект был добавлен позже.

Каталог был составлен американским астрономом Стюартом Шарплессом в период его работы на станции Флагстафф военно-морской обсерватории США. Объекты первого издания пишутся с индексом Sh1, объекты второго издания — с индексом Sh2.

Список избранных объектов

Примечания

Ссылки 

 

Астрономические каталоги